Meier kan som auktorsförkortning betyda:

 Bernhard Meier
 Harald Meier
 Herbert Meier
 Fred Campbell Meier

Robotskapade auktorsförkortningar